Села:
 Гайки — Волинська область, Турійський район
 Гайки — Житомирська область, Житомирський район
 Гайки — Полтавська область, Чорнухинський район
 Гайки — Рівненська область, Дубенський район

 Гайки — колишнє село Сумської області, Конотопського району, 1988 року зняте з обліку.

Див. також 
 Гайки-Ситенські